Эйленбург — фамилия. Известные носители:
 Август цу Эйленбург (1838—1921) — генерал инфантерии и министр прусского королевского дома.
 Эйленбург, Альберт (1840—1917) — немецкий врач, психиатр и фармаколог.
 Эйленбург, Бото цу (1831—1912) — премьер-министр Пруссии, брат Августа цу Эйленбурга.
 Эйленбург, Бото Зигварт цу (1884—1915) — немецкий композитор, сын Филиппа цу Эйленбурга.
 Эйленбург, Филипп цу (1847—1921) — немецкий политик и дипломат времен Германской империи.
 Эйленбург, Хендрик ван (1587—1661) — нидерландский художник.
 Эйленбюрх, Саския ван (1612?—1642) — жена нидерландского художника Рембрандта ван Рейна, изображённая на значительном числе его картин и рисунков.

См. также 
 Эйленбурги — дворянский род в Германии